Frullone è una stazione della Linea 1 della Metropolitana di Napoli su viadotto, inaugurata nel 1995 insieme alla tratta che da Colli Aminei giunge a Piscinola. La stazione è posta tra le due zone di Frullone e San Rocco, appartenenti ai quartieri di Chiaiano e Piscinola.

Nel 2011 la stazione è stata ristrutturata in occasione dell'inaugurazione del parcheggio d'interscambio laterale che ha 600 posti

Servizi
La stazione dispone di:
  Biglietteria automatica

Interscambi 
  Fermata autobus

Altri progetti 

Stazioni della metropolitana di Napoli